The Headphone Masterpiece è il primo album in studio del musicista statunitense Cody Chesnutt, pubblicato nel 2002 per la Ready set go!.

Tracce

Disco 1
Magic in a Mortal Minute – 0:38
With Me in Mind (feat. Sonja Marie) – 3:51
Upstarts in a Blowout – 3:04
Boylife in America – 2:21
Bitch, I'm Broke – 1:59
Serve This Royalty – 5:42
The Seed – 3:24
Enough of Nothing – 0:58
Setting the System – 0:46
The Most Beautiful Shame – 0:49
Smoke and Love – 3:38
Michelle – 3:08
No One Will – 2:59
Batman vs. Blackman – 1:02
Up in the Treehouse – 2:08
Can't Get No Betta''' – 3:32She's Still Here – 2:15Can We Teach Each Other – 4:02The World Is Coming to My Party – 4:26Brother with an Ego – 0:13War Between the Sexes – 1:36The Make Up – 2:31Out of Nowhere – 1:45
Disco 2Family on Blast – 3:55My Women, My Guitars – 3:15Somebody's Parent – 1:46When I Find Time – 4:03Eric Burdon – 2:41Juicin' the Dark – 4:565 on a Joyride – 3:32Daylight – 0:49So Much Beauty in the Subconscious – 2:03Daddy's Baby – 2:37If We Don't Disagree – 3:23Look Good in Leather – 3:556 Seconds'' – 4:28

Note

Collegamenti esterni